Оганов () — армянская фамилия. Данная форма образовалась посредством видоизменений от фамилии Оганян.

Известные носители 
 Оганов, Сергей Аванесович (1927-2022) — д-р техн. наук, профессор в области бурения нефтяных и газовых скважин. 
 Оганов, Арам Михайлович (1925—2008) — советский капитан дальнего плавания, Герой Социалистического Труда.
 Оганов, Артём Ромаевич (род. 1975) — российский кристаллограф, минералог, материаловед
 Оганов, Виктор Семёнович (род. 1976) — российский боксёр-профессионал.
 Оганов, Николай Иванович (1902—1966) — советский учёный, лауреат Ленинской премии.
 Оганов, Рафаэль Гегамович (1937—2020) — академик РАМН, РАН, профессор, доктор медицинских наук.
 Оганов, Сергей Мамбреевич (1923—1941) — командир артиллерийской батареи, Герой Советского Союза.
 Оганов, Эрик Петрович (род. 1978) — российский боец смешанного стиля.
 Тер-Оганов, Арсен Арамович (1924—1998) — полковник КГБ СССР, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Оганов, Григорий Суренович (1926) — журналист, художник, инженер. Автор книги «TV по американски» (1979, изд-во: «Искусство»).

См. также 
 Оганян
 Тер-Оганьян
 Огановский

Примечания